-{Blue House}- () је српски студио који се бави синхронизацијом анимираних филмова и серија. У власништву је предузећа -{United Group}-.

Сарадња

Студији 
 РТС

ТВ канали 
 -{Vavoom}-
 -{Pikaboo}-
 РТС 2
 РТВ 1
 Ултра
 Мини Ултра
 Хепи ТВ
 Дечија ТВ
 Пинк супер кидс
 Пинк ТВ
 Топ
 -{Dexy TV}-
 ТВ Кошава
 -{Minimax}-

Издавачке куће 
 -{Happy Pictures}-
 Сан промо
 -{Acrobat Film}-
 -{Dexin Film}-
 -{Blitz film & video}-
 -{Taramount Film}-
 -{FAME Solutions}-
 -{Five Stars Distribution}- 
 -{MegaCom Film}-
 -{Dexy Co.}-

Стриминг услуге 
 -{HBO Go}-
 -{HBO Max}-
 -{Hopster}-

Синхронизације 
Блу хаус ради телевизијске, биоскопске и ДВД синхронизације.

Извори 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда
Анимирани филмови